Naegok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Naegok-dong, Gangneung, stadsdel i Gangneung, Gangwon, 
 Naegok-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,